Ratisbona steht für:

 Regensburg, italienischer, spanischer und portugiesischer Name der Stadt in Bayern,
 Ratisbona-Bergrennen bei Kelheim in Niederbayern
 (927) Ratisbona, ein Asteroid des Hauptgürtels